Dit artikel bevat een lijst met personages en acteurs in het Marvel Cinematic Universe (MCU). Er wordt per film en televisieserie weergegeven wie welke rol speelt.

Fase een

* = acteurs die terugkeren in andere media in het MCU

Fase twee

* = acteurs die terugkeren in andere media in het MCU

Fase drie

* = acteurs die terugkeren in andere media in het MCU

Fase vier

* = acteurs die terugkeren in andere media in het MCU

Fase vijf

Acteurs die terugkeren in andere media in het MCU 
Hieronder een selectie van acteurs die terugkeren in andere media in het Marvel Cinematic Universe:
 Samuel L. Jackson als Nick Fury in 1 aflevering van Agents of S.H.I.E.L.D..
 Clark Gregg als Phil Coulson in 115 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D., de Marvel One-Shots The Consultant en A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer.
 Dominic Cooper als Howard Stark in 5 afleveringen van Agent Carter en de Marvel One-Shot Agent Carter.
 Leslie Bibb als Christine Everhart in 8 afleveringen van WHiH Newsfront.
 Stan Lee als Zichzelf in de televisieseries Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter en Runaways.
 Mark Ruffalo als Bruce Banner / The Hulk in de Marvel One-Shot serie Team Thor.
 Sam Rockwell als Justin Hammer in de Marvel One-Shot All Hail the King.
 Costa Ronin als Anton Vanko in de televisieserie Agent Carter.
 Chris Hemsworth als Thor Odinson in de Marvel One-Shot serie Team Thor.
 Jaimie Alexander als Lady Sif in 2 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D..
 Maximiliano Hernández als Jasper Sitwell in 4 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D. en de Marvel One-Shots The Consultant en Item 47.
 Hayley Atwell als Peggy Carter in 18 afleveringen van Agent Carter, 2 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D. en de Marvel One-Shot Agent Carter. Een jonge versie van Peggy Carter in Agent Carter wordt gespeeld door Gabriella Graves.
 Toby Jones als Arnim Zola in 1 aflevering van Agent Carter.
 Neal McDonough als Dum Dum Dugan in 1 aflevering van de televisieseries Agent Carter en Agents of S.H.I.E.L.D.. Ook maakt hij een verschijning in de Marvel One-Shot Agent Carter.
 Kenneth Choi als Jim Morita in 1 aflevering van Agents of S.H.I.E.L.D..
 Cobie Smulders als Maria Hill in 3 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D..
 Powers Boothe als Councilman Gideon Malick in 11 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D..
 Josh Cowdery als Agent Tyler in 1 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D..
 Ben Kingsley als Trevor Slattery in de Marvel One-Shot All Hail the King.
 William Sadler als President Matthew Ellis in 3 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D. en 2 afleveringen van WHiH Newsfront.
 Pat Kiernan als zichzelf in 3 afleveringen van Daredevil en 1 aflevering van The Punisher
 Joey Defore als een jongere Baron Wolfgang von Strucker in 1 aflevering van Agents of S.H.I.E.L.D..
 Henry Goodman als Dr. List in 3 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D..
 Paul Rudd als Scott Lang / Ant-Man in 1 aflevering van WHiH Newsfront.
 Corey Stoll als Darren Cross / Yellowjacket in 1 aflevering van WHiH Newsfront.
 Jeff Goldblum als En Dwi Gast / The Grandmaster in de Marvel One-Shot serie Team Thor.
 James D'Arcy als Edwin Jarvis in 18 afleveringen van Agent Carter.
 Bradley Whitford als John Flynn in de Marvel One-Shot Agent Carter.
 Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk / Kingpin in 27 afleveringen van Daredevil. Een jonge versie van Wilson Fisk wordt in Daredevil gespeeld door Colen Jensen.
 Charlie Cox als Matt Murdock / Daredevil in 39 afleveringen van Daredevil en 8 afleveringen van The Defenders. Een jonge versie van Matt Murdock wordt in Daredevil gespeeld door Skylar Gaertner.
 Anson Mount als Blackagar "Black Bolt" Boltagon in 8 afleveringen van Inhumans.
 Daley Pearson als Darryl Jacobson in de Marvel One-Shot serie Team Thor.

Acteurs in overige media

Marvel One-Shots 
 Lizzy Caplan als Claire Wise in Item 47.
 Jesse Bradford als Bennie Pollack in Item 47.
 Titus Welliver als Felix Blake in Item 47 en 3 afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D..
 Shane Black als Onherkenbaar Stem in Agent Carter.
 Scoot McNairy als Jackson Norriss in All Hail the King.
 Lester Speight als Herman in All Hail the King.
 Matt Gerald als White Power Dave in All Hail the King.

Agents of S.H.I.E.L.D.

Agent Carter 
 Chad Michael Murray als Jack Thompson
 Bridget Regan als Dottie Underwood
 Wynn Everet als Whitney Frost
 Reggie Austin als Jason Wilkes
 Lesley Boone als Rose Roberts
 Shea Whigham als Roger Dooley
 Lyndsy Fonseca als Angie Martinelli
 Lotte Verbeek als Ana Jarvis
 Kurtwood Smith als Vernon Masters
 Currie Graham als Calvin Chadwick
 Matt Braunger als Dr. Samberly
 Ralph Brown als Johann Fennhoff
 Ray Wise als Hugh Jones
 Meagen Fay als Miriam Fry
 James Frain als Leet Brannis
 Devin Ratray als Sheldon McFee
 Max Brown als Michael Carter
 James Landry Hébert als Sasha Demidov
 John Glover als SSR Informant

Inhumans 
 Serinda Swan als Medusa
 Ken Leung als Karnak
 Isabelle Cornish als Crystal
 Eme Ikwuakor als Gorgon
 Ellen Woglom als Louise
 Iwan Rheon als Maximus
 Sonya Balmores als Auran

Marvel Netflix series

Daredevil

Jessica Jones

Luke Cage

Iron Fist

The Defenders 
 Sigourney Weaver als Alexandra Reid
 Yutaka Takeuchi als Murakami
 Babs Olusanmokun als Sowande
 Michelle Federer als Michelle Raymond
 Chloë Levine als Lexi Raymond

The Punisher

Runaways

Cloak and Dagger 
 Gloria Reuben als Adina Johnson
 Andrea Roth als Melissa Bowen
 J. D. Evermore als James Connors
 Miles Mussenden als Otis Johnson
 Carl Lundstedt als Liam Walsh
 Emma Lahana als Brigid O'Reilly / Mayhem
 Jaime Zevallos als Francis Delgado
 Ally Maki als Mina Hess
 Tim Kang als Ivan Hess
 Gary Weeks als Greg Pressfield
 Bianca Santos als Del
 Justin Sams als Baron Samedi

Marvel Cinematic Universe